Lee Armstrong (2 de Janeiro de 1970) é uma atriz estadunidense. Ela trabalhou em dois filmes em 1995: Magic Island (como Gwyn) e Leprechaun 3 (como Tammy Larsen). Trabalha na rádio Howard Stern.

Ligações externas 
 

Armstrong, Lee